Покемон — медіа-франшиза, заснована на серії колекційних істот.

Покемон або покемон можуть стосуватися:

Продукти 

 Покемон (серія відеоігор), серія відеоігор, розроблена Game Freak
 Покемон (аніме), аніме-серіал, заснований на відеоіграх
 Pocket Monsters (манга), серія манга, заснована на відеоіграх
 Pokémon Trading Card Game, колекційна карткова гра, заснована на відеоіграх
 Google Maps: Pokémon Challenge, міні-гра Google Maps, випущена до Дня дурня 2014 року

Вигадані персонажі 

 Список покемонів, однойменних вигаданих персонажів, на яких базується франшиза

Інше використання 

 Покемон — молодіжна субкультура в Чилі
 Покемон (ген) — онкоген, який зараз називається Zbtb7
 «Покемон» — трек з альбому Mouth Silence
 Покемон — кулемет Калашникова модернізований

Дивитися також